Департамент Пунилья  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Коскин.

История 
В 1856 году указом губернатора  северная часть департамента Пунилья была выделена в отдельный департамент Крус-дель-Эхе.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Исчилин
на востоке — с департаментами Тотораль, Колон
на юго-востоке — с департаментом Санта-Мария
на юго-западе — с департаментом Сан-Альберто
на западе — с департаментом Крус-дель-Эхе

Административное деление

Муниципалитеты
Коскин
Биалет-Массе
Капилья-дель-Монте
Уэрта-Гранде
Ла-Кумбре
Ла-Фальда
Лос-Кокос
Сан-Эстебан
Санта-Мария-де-Пунилья
Танти
Валье-Эрмосо
Вилья-Карлос-Пас
Вилья-Хьярдино

Коммуны
Кабаланго
Каса-Гранде
Чарбоньер
Куэста-Бланка
Эстансия-Вьеха
Майу-Сумах
Сан-Антонио-де-Арредондо
Сан-Роке
Тала-Уаси
Вилья-Парке-Сикиман
Вилья-Санта-Крус-дель-Лаго
Вилья-Рио-Ичо-Крус

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова